Schönbrunn kan syfta på:

 Schönbrunn – ett slott i Wien, Österrike
 Tiergarten Schönbrunn – en djurpark i slottsparken
 Schönbrunn, Baden-Württemberg – en kommun i Tyskland
 Schönbrunn im Steigerwald – en kommun i Tyskland